Csehország
 Vysoké, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Vysoké nad Jizerou, település a Semilyi járásban
 Vysoké, kihalt település a Chomutovi járásban